

Ред-Банк — місто, штат Нью-Джерсі
 Ред-Банк — місто, штат Теннессі
 Ред-Банк — переписна місцевість, штат Південна Кароліна